Aya Ishiguro (1978-), est une ex-idole japonaise, chanteuse et actrice.
 Hiroshi Ishiguro (1963-), est un roboticien japonais.
 Kazuo Ishiguro (1954-), est un écrivain et romancier britannique d'origine japonaise.
 Kenji Ishiguro (1935-), est un photographe japonais.
 Osamu Ishiguro (1936-2016), est un joueur de tennis japonais.

Divers 
 (7354) Ishiguro est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
Patronyme japonais